«Карлик Нос» () — сказка немецкого писателя Вильгельма Гауфа.
 «Карлик Нос» () — экранизация ФРГ 1953 года.
 «Карлик Нос» () — утерянная экранизация ГДР 1958 года.
«Карлик Нос» () — утерянная экранизация НРБ 1975 года.
 «Карлик Нос» () — экранизация ГДР 1978 года.
 «Карлик Нос» () — немецкая экранизация 2008 года.
 «Карлик Нос» — мультфильм студии «Мельница» 2003 года.
 «Карлик Нос» — компьютерная игра в жанре квест, основанная на одноимённом мультфильме.

Примечания